Sezon 1947/1948 klubu AS Roma.

Sezon 
Sezon 1947/1948 Roma rozpoczęła z Węgrem Imre Senkeyem jako trenerem, który sprowadził swojego rodaka Gyulę Zsengelléra. W 27. kolejce Senkey został zastąpiony przez Luigiego Brunellę, który zakończył karierę. Roma, targana wewnętrznym konfliktami między zawodnikami, ukończyła sezon na niskim 17. miejscu w lidze.

Rozgrywki 
 Serie A: 17. pozycja

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach